John Locke (1632-1704) Filòsof anglès.
 Kevin Locke (1954) Músic sioux
 John Locke (Lost), personatge de ficció de la sèrie de televisió Lost interpretat per l'actor Terry O'Quinn 
 Jonathan Tiernan-Locke (Plymouth, Devon, 1984), ciclista anglès